Nicholas Taylor (tennisser) (1979), Amerikaans rolstoeltennisser
 Nicholas Taylor (bobsleeër) (1987), Amerikaans bobsleeër
 Nick Taylor (golfer) (1988), Canadees golfer
 Nick Taylor (voetballer) (1998), Cambodjaans voetballer